Đồng Tiến (Bình Phước)
 Đồng Tiến (Hưng Yên)
 Đồng Tiến (Thái Bình)
 Đồng Tiến (Quảng Ninh)
 Đồng Tiến (Hòa Bình)
 Đồng Tiến (Lạng Sơn)
 Đồng Tiến (Hà Giang)
 Đồng Tiến (Thái Nguyên)
 Đồng Tiến (Hanoi)
 Đồng Tiến (Bắc Giang)
 Đồng Tiến (Thanh Hóa)